Marolles-en-Brie (Val-de-Marne)
 Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne)